

Населені пункти та їхні частини

 Кшива — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшива — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Криве (Кшива) — село в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кшива — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшива — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Кшива — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Кшива — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Кшива — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Кшива — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Кшива — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшива — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшива — частина села Домарадз у гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшива — частина села Добжинево-Косьцельне в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Кшива — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства

Примітки